William Ewart Gladstone, voormalig Brits premier
Australië
 Gladstone (Queensland)
 Gladstone (Zuid-Australië)
US
 Gladstone (Illinois)
 Gladstone (Michigan)
 Gladstone (Missouri)
 Gladstone (New Jersey)
 Gladstone (North Dakota)
 Gladstone (Oregon)